К'ак’-У’-Ті’-Чан (27 травня 578 — бл 650) — ахав Унського царства з 595/608 до 650 року.

Життєпис 
Походив з династії Пусільхи. Син ахава К'авііль-Чан-К'ініча. Народився в день 9.7.4.9.12, 1 Еб 10 Соц’ (27 травня 578 року). Ймовірно у 595 році став співправителем або царем після можливої загибелі батька. Втім також є гіпотеза, що повноправним царем К'ак’-У’-Ті’-Чан став близько 608 року.

З 595 року К'ак’-У’-Ті’-Чан очолив боротьбу проти царства Алтун-Ха, яке захопило столицю царства Ун. Вів тривалу війну з перемінним успіхом, втім зумів зрештою здобути перемогу й позбутися залежності від Алтун-Ха. На честь перемог встановив стели P і D в день 9.10.15.0.0, 6 Ахав 13 Мак (10 листопада 647 року). Вони доволі схожі, тому дослідники висловлюють думку, що ці стели створювалися як парні, оскільки на лицьових частинах обох стел зображений ахав з двома приниженими бранцями з боків, тильні боки вкриті довгими написами. Крім того, відновив стели свого батька.

Помер близько 650 року. Йому спадкував молодший брат Муйаль-Наах-К'ухуль-К'ахк’-У’.

Джерела 
 Prager C., Volta B., Braswell G. The Dynastic History and Archaeology of Pusilha, Belize // The Maya and their Central American Neighbors: Settlement Patterns, Architecture, Hieroglyphic Texts, and Ceramics / Ed. by G. Braswell. — London and New York: Routledge, 2014. — P. 285—286

Царі Пусільхи